|-
| 105901 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105902 - || || 24 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105903 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105904 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105905 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105906 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105907 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105908 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105909 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105910 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105911 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105912 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105913 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105914 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105915 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105916 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105917 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105918 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105919 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105920 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105921 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105922 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105923 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105924 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105925 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105926 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105927 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105928 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105929 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105930 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105931 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105932 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105933 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105934 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105935 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105936 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105937 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105938 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105939 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105940 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105941 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105942 - || || 21 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105943 - || || 21 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105944 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105945 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105946 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105947 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105948 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105949 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105950 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105951 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105952 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105953 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105954 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105955 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105956 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105957 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105958 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105959 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105960 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105961 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105962 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105963 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105964 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105965 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105966 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105967 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105968 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105969 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105970 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105971 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105972 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105973 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105974 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105975 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105976 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105977 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105978 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105979 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105980 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105981 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105982 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105983 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105984 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105985 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105986 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105987 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105988 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105989 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105990 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105991 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105992 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105993 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105994 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105995 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105996 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105997 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105998 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105999 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106000 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5